Эспиноса-де-Энарес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 36 км². Население — 828 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página sobre Espinosa de Henares

Муниципалитеты Гвадалахары